L'expression vert galant est une expression ancienne qui désignait selon les dictionnaires Le Robert un « bandit posté dans les bois » ou un « homme redoutable pour la vertu des femmes ». Le Petit Larousse affine uniquement cette dernière définition : « homme d'un certain âge encore alerte et entreprenant auprès des femmes ».

Personnage 
 Le roi Henri IV avait pour surnom « le Vert Galant ».

Toponyme 
 Le square du Vert-Galant est situé à la pointe ouest de l'île de la Cité, à Paris (France).
 Le quartier du Vert-Galant de la commune française de Tremblay-en-France, et la gare du Vert-Galant située à la limite de la commune voisine de Villepinte, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Henri IV possédait un pavillon de chasse dans le quartier de Tremblay-en-France, qui a pris le nom de Vert-galant.
 Le fort du Vert-Galant à Wambrechies, ainsi que l'ancienne halte ferroviaire éponyme, dans le département français du Nord.
 La rue du Vert-Galant à Lompret, dans la banlieue lilloise.
 Le quartier du Vert-Galant est un quartier du Mans, dans le département français de la Sarthe.
 Surnom de l’ancienne prison du Mans, située rue du Vert-Galant.
 La pierre du Vert-Galant est un dolmen classé monument historique, situé à Tavers, dans le département français du Loiret.

Titre d'œuvre 
 La Cour du Vert-Galant est un roman de Guy Breton.

Autre 
 Le Vert Galant est un yacht à voile, construit en 1934 et classé monument historique en 1993.

Voir aussi 

 , page d'homonymie.

Références